Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 2004 des compétitions de tennis aux Jeux olympiques d'été qui est disputé du 15 au .

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Double dames de tennis aux Jeux olympiques d'été de 2004
 Simple messieurs de tennis aux Jeux olympiques d'été de 2004
 Double messieurs de tennis aux Jeux olympiques d'été de 2004

Liens externes 
  Page olympique du site de la Fédération internationale de tennis
  Site officiel du Comité international olympique

Navigation 

Tennis aux Jeux olympiques d'été de 2004
Jeux olympiques